Hieronder staat een lijst van de machten van tien. De getallen staan genoteerd met hun exponent van het grondtal 10. Daarnaast staat van welke woorden de naam is afgeleid. Dat zijn behalve , myrios uit het Oudgrieks, getallen in het Latijn. Rechts daarvan staat de Nederlandse vertaling.

De getallen staan er volgens de lange schaal.

Getal
Grote getallen